Kuzitrin steht für:

 Kuzitrin Lake
 Kuzitrin River